Света Ирина или Пирошка (мађарски: Szent Piroska; 1088 - 13. август 1034) је била византијска царица (1118-1134), супруга Јована II Комнина.

Биографија 
Ирина је била ћерка угарског краља Ладислава I Светог и Аделаде Швапске. Деда по мајци био јој је Рудолф од Рајнфелдена, а баба Аделаида Савојска. Аделаида је ћерка Отона од Савоје и Аделаде од Торина. Ирина је била мајка будућег византијског цара Манојла I Комнина (1143-1180). Рођена је у Острогону. Мајка јој је умрла 1090. године, када је Ирина имала две године. Отац јој је умро 29. јула 1095. године. Наследио га је нећак Коломан који је преузео бригу над Ирином. Како би успоставио везе са Византијом, Коломан је уговорио брак Ирине и Јована II Комнина, најстаријег сина цара Алексија I и Ирине Дукине. Јован је од 1. септембра 1192. године био савладар свога оца и престолонаследник. Преговори су били успешни и венчање је обављено 1104. године. О венчању пишу Јован Зонара и Јован Кинам.

Пирошка је прешла у православну веру и узела је име Ирина. Она и Јован имали су осморо деце о чему пише Никита Хонијат:
 Алексије Комнин (1106-1142), савладар свога оца (1122-1142), његово рођење бележи Ана Комнина у Алексијади.
 Марија Комнина (близнакиња Алексију), удала се за Јована Роџера Даласина.
 Андроник Комнин (умро 1142), севастократор.
 Ана Комнина, удата за Стефана Контостефана.
 Исак Комнин (умро 1154), севастократор.
 Теодора Комнина (умрла 12. маја 1157), удата за Манојла Анема.
 Евдокија Комнина, удата за Теодора Ватаца
 Манојло I Комнин (умро 1180), византијски цар (1143-1180).

Ирина се није мешала у владавину свога мужа. Умрла је 13. августа 1134. године. Касније је канонизована као Света Ирина.

Породично стабло

Види још 
 Пирошка (име)

Референце

Литература 

 
 

|-

Спољашње везе 

 Профил

Рођени 1088.
Умрли 1134.
Византијске царице
Династија Комнина
Арпадовци